Joshua Christian Kojo King (Oslo, 15 januari 1992) is een Noors voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij tekende in juli 2021 bij Watford FC, dat hem transfervrij inlijfde. King debuteerde in 2012 in het Noors voetbalelftal.

Clubcarrière 
King werd op zestienjarige leeftijd door Manchester United weggehaald bij Vålerenga IF. Op 23 september 2009 debuteerde hij voor Manchester United in de League Cup tegen Wolverhampton Wanderers. Hij viel na 81 minuten in voor Danny Welbeck. Hij werd tijdens zijn periode bij The Mancunians uitgeleend aan Preston North End, Borussia M'gladbach, Hull City en Blackburn Rovers. Op 2 januari 2013 tekende hij een definitief contract bij Blackburn Rovers, dat hem vastlegde tot medio 2015.

King tekende in mei 2015 een contract tot medio 2018 bij het dan net naar de Premier League gepromoveerde AFC Bournemouth. Dat lijfde hem transfervrij in. Hij groeide hier onder coach Eddie Howe in zijn eerste seizoen uit tot basisspeler.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
King debuteerde op 7 september 2012 onder bondscoach Egil Olsen in het Noors voetbalelftal, in een met 2–0 verloren kwalificatiewedstrijd voor het WK 2014 tegen IJsland. Hij scoorde op 16 oktober 2012 en 6 september 2013 in beide WK-kwalificatiewedstrijden tegen Cyprus, die allebei door Noorwegen werden gewonnen. Dit waren zijn eerste doelpunten voor de nationale ploeg.

King nam in 2013 met Jong Noorwegen deel aan de EK-eindronde U21 in Israël. Daar verloor de ploeg onder leiding van bondscoach Tor Ole Skullerud in de halve finale met 3-0 van de latere toernooiwinnaar Spanje.

Noors voetballer